Пятый этап Кубка мира по конькобежному спорту в сезоне 2017/2018 проходил 19—21 января 2018 года на катке Гунда-Ниман-Штирнеман-Халле в Эрфурте, Германия. Забеги прошли на дистанциях 500 и 1000 (по два забега), 1500 метров, 3000 метров у женщин и 5000 метров у мужчин. Этап стал отборочным на чемпионат мира по классическому многоборью и чемпионата мира по спринтерскому многоборью.

Призёры

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Результаты этапа

2018 год в конькобежном спорте